Dorn est un nom de famille allemand et juif. En allemand, le mot Dorn signifie « épine ».

Patronymie 

 Adriana Dorn (1986-), Miss Nicaragua 2011 ;
 Alfred Dorn (1929-2014), poète américain ;
 Bernhard Dorn (1805-1881), orientaliste allemand ;
 Danny Dorn (1984-), joueur de baseball américain ;
 Dody Dorn (1955-), monteuse américaine ;
 Dolores Dorn (1934-2019), actrice américaine ;
 Earl Van Dorn (1820-1863), officier de carrière de l'armée américaine ;
 Ed Dorn (1929-1999), poète américain ;
 Friedrich Ernst Dorn (1848–1916), physicien allemand ;
 Gérard Dorn (c. 1530 – 1584), alchimiste belge de la Renaissance ;
 Heinrich Dorn (1804-1892), compositeur allemand ;
 Joel Dorn (1942-2007), producteur de musique américain ;
 Leo Dorn (1836-1915), chasseur et alpiniste allemand ; 
 Ludwik Dorn (1954-2022), homme politique polonais ;
 Michael Dorn (1952-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Philip Dorn, pseudonyme de Hein van der Niet (1901-1975), acteur néerlandais ;
 Régis Dorn (1979-), footballeur français ;
 Rüdiger Dorn (1969-), auteur allemand de jeux de société ;
 Thomas Dorn (1962-), photographe et artiste contemporain allemand ;
 Wulf Dorn (1969-), écrivain allemand, auteur de roman policier.
 Stéphane Dorn (1973-) , avocat français.

Toponyme

Allemagne 
 Dorn, est un hameau du district de Bärbroich. 
 Dorn, est un village de la municipalité de Reichshof.
 Dorn, est un quartier de la commune de Tann dans le district de Basse-Bavière.

Royaume-Uni 
 River Dorn, est une rivière du comté d'Oxfordshire, en Angleterre.

Autres 
 Dorn, est un groupe de death metal mélodique allemand.
 Doorn, est un village néerlandais de la province d'Utrecht.
 Rogal Dorn un personnage de Warhammer 40,000.

Patronyme allemand